Oppegård steht für:

 Oppegård, ehemalige Kommune im ehemaligen Fylke Akershus, Norwegen

Oppegaard oder Oppegård ist der Familienname folgender Personen:

 David Oppegaard (* 1979), US-amerikanischer Schriftsteller
 Fredrik Oppegård (* 2002), norwegischer Fußballspieler
 Linn Oppegaard (* 1998), norwegische Leichtathletin